Всесоюзная государственная телерадиовещательная компания — центральный орган государственного управления СССР, объединявший творческо-производственные структуры ЦТ, Центрального внутрисоюзного радиовещания и Центрального радиовещания на зарубежные страны с 8 февраля по 27 декабря 1991 года. Возглавлялась председателем (Леонид Кравченко (8 февраля — 26 августа), Егор Яковлев (27 августа 1991 — 1 января 1992)), назначавшимся Президентом СССР. Административно-управленческий аппарат включал в себя Генеральную исполнительную дирекцию, Техническую дирекцию (директор — Владимир Маковеев), Дирекцию по международным связям и вещанию на зарубежные страны (директор — Валентин Лазуткин), Распорядительную дирекцию, Объединённую дирекцию по проектированию и строительству, справочно-информационный центр.

Центральное телевидение 
Управлялась непосредственно Председателем Гостелерадио СССР и курировалось одним из его заместителей. Вело телевизионные передачи по 12 программам, 8 из которых предназначены для отдалённых районов:

 «Первая программа ЦТ» — общесоветский телеканал; информационный, общественно-политический и познавательно-развлекательный. Запущен 22 марта 1951 года. Вещал на Европейскую часть РСФСР и СССР; имелись 4 дубля c учётом поясного времени:
 Орбита-1 для Дальнего Востока;
 Орбита-2 для Восточной Сибири;
 Орбита-3 для Средней Азии и Западной Сибири;
 Орбита-4 для Урала, Средней Азии и европейской части Казахстана;
 «Вторая программа ЦТ» — общесоветский телеканал; информационный, общественно-политический и познавательно-развлекательный. Запущен 14 февраля 1956 года. В сетке вещания телеканала имелись унифицированные для всех союзно-республиканских Гостелерадио региональные окна. Вещал на Европейскую часть РСФСР и СССР; имелись 4 дубля c учётом поясного времени:
 Дубль-1 для Дальнего Востока;
 Дубль-2 для Восточной Сибири;
 Дубль-3 для Средней Азии и Западной Сибири;
 Дубль-4 для Урала, Средней Азии и европейской части Казахстана;
 «Московская программа ЦТ» — региональный телеканал; информационный, общественно-политический и познавательно-развлекательный. Запущен 29 марта 1965 года. Вещал на территории Москвы, а также в Московской, Рязанской и Тверской (Калининской) областях.
 «Образовательная программа ЦТ» — учебный и познавательный. Запущен 4 ноября 1967 года. Вещал на Европейскую часть РСФСР и СССР.

Помимо четырёх основных телеканалов часть передач в Москве нерегулярно передавались по «Шестой программе ЦТ». Также на Европейскую часть РСФСР транслировались передачи по Ленинградской программе.

Структура:
 Генеральная дирекция программ ЦТ осуществляла подготовку и вещание программ передач, выпуск телепередач и телефильмов
 Студия информационных программ телевидения подготавливала и вещала информационную программу «Время» с 27 августа 1991 года вещала под заголовком «ТВ Информ», «Новости» с 28 августа 1991 года вещала под заголовком «ТСН». 1 ноября 1991 года упразднена, вместо неё было создано Информационное телевизионное агентство
 Главная редакция международных программ ЦТ осуществляла подготовку информационных программ о международной жизни
 Главная редакция общественно-политических программ ЦТ осуществляла подготовку документальных программ и производство документальных телефильмов на магнитной ленте
 Студия художественных программ осуществляла подготовку телеспектаклей, производство художественных телефильмов на магнитной ленте, подготовку документальных телепередач и производство документальных телефильмов о театральном, литературном, изобразительном и цирковом искусстве
 Творческое объединение «Музыка»
 Главная редакция кинопрограмм ЦТ осуществляла подготовку документальных программ и производство документальных телефильмов на магнитной ленте о кинематографическом искусстве
 Главная редакция музыкальных и развлекательных программ ЦТ осуществляла подготовку концертных программ и производство телефильмов-концертов на магнитной ленте, подготовку юмористических программ, подготовку документальных программ и производство документальных телефильмов на магнитной ленте о музыкальном искусстве
 Главная редакция народного творчества ЦТ осуществляла подготовку документальных программ и документальных телефильмов на магнитной ленте о любительском искусстве
 Главная редакция программ для детей и юношества ЦТ в титрах — студия «Шаболовка, 37» осуществляла подготовку детских телеспектаклей, производство детских художественных телефильмов на магнитной ленте, подготовку детских и юношеских программ
 Телестудия «Эксперимент» осуществляла подготовку экспериментальных программ
 Телестудия «Новая студия» осуществляла подготовку экспериментальных программ
 Студия московских программ телевидения осуществляла подготовку информационных, общественно-политических и художественных программ для Москвы и Московской области
 Главная редакция научно-популярных и просветительских программ ЦТ осуществляла подготовку научно-популярных и учебных программ
 Главная редакция спортивных программ ЦТ осуществляла подготовку документальных программ о спорте

Центральное внутрисоюзное радиовещание 
Управлялась непосредственно Председателем Гостелерадио СССР и курировалось одним из его заместителей. Вело телевизионные передачи по 12 программам, 8 из которых предназначены для отдалённых районов:
 Радио 1 — общесоюзная, информационная, общественно-политическая, познавательная и художественная, имела 4 дубля с учётом поясного времени для Урала, республик Средней Азии и Казахстана, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока («Орбита 4», «Орбита 3», «Орбита 2» и «Орбита 1»), а также всемирный дубль «Москва глобальная», звучала на длинных (171 кГц и 261 кГц в Европейской части страны), средних (846 кГц вместе с передачами Главной редакции радиовещания для Москвы и Главной редакции радиовещания для Московской области) и ультракоротких волнах (в Москве, Московской области, Ленинграде и Ленинградской области совместно с программой «Ленинград», вещавшей в вечерние часы 19.30-01.00);
 Маяк — общесоюзная, информационно-музыкальная, звучала на длинных (198 кГц), средних (549 кГц) и ультракоротких волнах;
 Радио 2 — общесоюзная, общеобразовательная и литературно-музыкальная, имела 4 дубля с учётом поясного времени для Урала, республик Средней Азии и Казахстана, Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока («Дубль 4», «Дубль 3», «Дубль 2» и «Дубль 1»), звучала на средних (873 кГц и 1116 кГц, по последней вместе с передачами Главной редакции радиовещания для Москвы) и ультракоротких волнах;
 Орфей — музыкальная, принималась в Подмосковье и близлежащих районах на средних и ультракоротких волнах, звучала на средних (1161 кГц) и ультракоротких волнах;

 Информационное творческо-производственное объединение "Астра"
 Дирекция «Радио 1»
 Радиостудия «Маяк»
 Исполнительная дирекция Центрального радиовещания
 Радиостудия «ЛИК»
 Студия музыкального радиовещания
 Радиостудия "Смена"
 Радиостудия "Юность"
 Радиостудия «Публицист»
 Радиостудия «Москва»

Центральное радиовещание на зарубежные страны 
Управлялась непосредственно Председателем Гостелерадио СССР и курировалось одним из его заместителей.

Структура:
 Генеральная дирекция радиовещания на зарубежные страны
 Главная редакция радиовещания на страны Европы
 Главная редакция информации на зарубежные страны
 Студия информационных программ «Московское радио»
 Главная редакция радиовещания на страны Азии
 Главная редакция радиовещания на страны Ближнего и Среднего Востока и Африки
 Генеральная дирекция радиовещания на зарубежные страны Азии
 Главная редакция всемирных информационных программ "Московское радио"

ТПО «Союзтелефильм» 
Возглавлялась директором.

Структура:
 Студия «ТВ Экран» — оформляла заказы на производство телефильмов киностудиями
 Студия «Ростелефильм» — оформляла заказы на производство телефильмов телестудиями
 Студия «Телекинохроника» — осуществляло производство хроникальных телефильмов
 Студия документальных телефильмов — осуществляло производство документальных телефильмов и документальных программ (на киноплёнке) о политике и обществе
 Студия художественных телефильмов (Студия «Сериал») — осуществляло производство художественных телефильмов и телефильмов-спектаклей
 Студия музыкальных программ — осуществляло производство телефильмов-концертов и концертных программ (на киноплёнке)
 Студия детских и юношеских телефильмов (Студия «Юнтелефильм») — осуществляло производство детских художественных телефильмов и детских телеспектаклей)
 Студия мультипликационных телефильмов (Студия «Мульттелефильм») — осуществляло производство мультипликационных телефильмов
 Студия дублирования зарубежные фильмов — осуществляло дублирование иноязычных телефильмов

Производственные структуры 
Возглавлялись директорами.

 Телевизионный технический центр имени 50-летия Октября
 Государственный дом радиовещания и звукозаписи

Прочие учреждения 
Возглавлялись директорами.

 Государственный фонд теле- и радиопрограмм
 «Совтелеэкспорт»
 Главный информационно-вычислительный центр
 Всесоюзный институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания

Редакции периодических изданий 
Возглавлялись главными редакторами.

 Журнал «Телерадиоэфир»
 Журнал «7 дней»

Подведомственные учреждения 
 Для обслуживания сотрудников Центрального телевидения, Центрального внутрисоюзного радиовещания, АСК-1 и АСК-3 Телевизионного технического центра — Детский сад N 1810, Детский сад N 1740 «Лесная поляна», Комбинат питания Телевизионного технического центра
 Для обслуживания сотрудников Центрального телевидения и АСК-2 Телевизионного технического центра — Детский сад N 1131
 Для обслуживания сотрудников Центрального радиовещания на зарубежные страны и Государственного дома радиовещания и звукозаписи — Комбинат питания «Пятницкий», Дом творчества «Софрино», Пионерский лагерь «Маяк», Детский сад «Колобок»
 Всесоюзный научно-исследовательский институт телевидения и радиовещания, Экспериментальный завод телерадиовещательной аппаратуры, Опытное производство ВНИИТР, Всесоюзный технологический центр, Союзтелерадиосервис

Примечания 

Вещательные организации
Организации, производящие телесериалы